The Wicker Man ist der Titel von:

 The Wicker Man (1973), britischen Horrorfilms von 1973
 The Wicker Man (2006), US-amerikanische Neuverfilmung von 2006

Siehe auch:
 Wicker Man